Coriolan Păunescu, născut la 1 noiembrie 1945 în comuna Banca, județul Vaslui., decedat la 25 ianuarie 2022 în Galați. 

Scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România (1994); membru fondator și membru al Comitetului de conducere al Filialei Galați-Brăila a U.S.R., membru fondator al Societății Scriitorilor „C. Negri” Galați (1990);

Jurnalist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (1990);

Ziarist și manager de presă (redactor, redactor de rubrică, redactor șef de secție, redactor șef; secretar general de redacție; redactor șef adjunct etc.) la: Vremea nouă Vaslui, Viața Nouă/Viața Liberă Galați, Acțiunea Galați, Realitatea Românească București, Agenția Națională de Presă Rompress/Agerpress. Colaborator, vreme îndelungată, la Studioul de Radio Iași/Radio Moldova Iași. Colaborator la reviste de cultură  și alte publicații: Cronica Iași, ”Incandescențe” Galați, ”Convorbiri literare” Iași, ”Flacăra” București, ”Luceafărul” București, Suplimentul literar-artistic al ziarului “Viața nouă” Galați, ”Orientări” Galați, Vatra Veche Târgu Mureș, ”Apărarea patriei” (pagina specială de poezie în care au mai semnat: Mihai Beniuc, Ion Crânguleanu, Radu Cârneci, Mircea Micu, Dan Mutașcu, Nicolae Dumbravă, Petre Ghelmez - în numărul 6236 din 20 august 1975), ”Porto-Franco” Galați, ”Vocea Covurluiului” Galați, ”Contemporanul. Ideea europeană” București, ”Sinteze literare” Ploiești, ”Partener” Galați, ”Jurnal universitar” Galați, ”Danubius Universitas” Galați, ”Saeculum” Focșani, “Dunărea de Jos” Galați,  Cronica Veche Iași, Axis libris Galați etc. Colaborări la reviste din străinătate: “Le Courrier Francophone”, édité en Roumanie, par l`Académie Francophone de Paris”,  “Nuove Lettere” (revista Internazionale di poesia e letteratura, anni VIII-IX-nn. 9-10-1988), care apare la Napoli-Italia, “L`arbre à plumes”, editată de Asociația Scriitorilor din Ath - Belgia cu ocazia Sărbătorii ’’Poesie en  Campagne’’, “Résu” din ianuarie 1995 (Franța), apărută după prima ediție a Festivalului International ”Copilul-poet”, “Cuvântul adevărului” (vol. X, no. 1-2, 2007), care apare în Canada, sub conducerea scriitorului, de origine romana, Constantin Clisu; inclus în ediția aniversară bilingvă a "Antologiei Lirice" dedicată Serilor de Literatură ale Revistei "Antares", 2008.

Doctor în Științe Agricole și Silvice, specializarea Management-Marketing Agricol; expertiză în producerea, păstrarea, conservarea, desfacerea și manipularea produselor agricole de origine vegetală.

În prezent, conferențiar universitar doctor la Universitatea Danubius din Galați.

Laureat al Concursului de Poezie, organizat de Comitetul Județean pentru Cultură și Artă Vaslui în anul 1971 cu publicarea unui grupaj de poezii în culegerea de versuri “Umbre pe timp” (coordonator prof. Petru Necula), editată de Casa de Creație Vaslui în același an; 

Laureat al Concursului de Debut în volum de poezie, 1982, organizat de Editura Junimea din Iași, soldat cu publicarea plachetei “Iarbă solară”, într-o casetă colectivă, intitulată  „11 poeți”, 1982;

Diplomă acordată de Filiala Ploiești a Societății Scriitorilor “C. Negri” din Galați, pentru volumul de poezie “Vânătoare de umbre”, apărut la Editura SCORPION , Galați, 2002; 

Premiul Revistei “Dunărea de jos” (fondată în anul 1908), pentru volumul “Trupul meu de poezie”, versuri, apărut la Editura Sinteze, Galați, 2005;

Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Galați-Brăila, pe anul 2006, pentru volumul de proză “Taifas la Șapteape”, apărut la Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2006;

Diplomă de Excelență, conferită de Asociația  Pedagogică “Grigore Tăbăcaru” din Bacău  pentru contribuții la dezvoltarea învățământului românesc, 2008;

Diplomă de Excelență pentru opera în literatură, acordată de către Universitatea Danubius din Galați.

Diplomă de excelență, acordată de Primăria Tâtgu Bujor, 2018. 

CĂRȚI DE POEZIE ȘI PROZĂ

1.  “Iarbă solară” (poezie), Editura Junimea, Iași, 1982;

2.  "Adresa mea, prezentul" (reportaj), Editura Albatros, București, 1985;

3. “Dimineața din cuvinte” (poezie), Editura Junimea, Iași, 1987;

4. “Întâlnirea de sub stele” (proză), Editura Albatros, București, 1989;

5. “Joc alb”(poezie), Editura de Stat Porto-Franco, Galați, 1990;

6. “Drumul zimbrului” (proză), Editura de Stat Porto-Franco, Galați, 1993;

7. “Carte cu ștrengari” (poezie pentru copii), Editura de Stat Porto-Franco, Galați, 1995;

8. “Iubito, suntem în pericol” (poezie), Editura Geneze pentru Literatură și Artă, Galați, 1995;

9. “Pridvor de lut” (poezie), Editura Geneze pentru Literatură și Artă, Galați, 1997;

10. “Poduri peste apele lumii” (poezie), Editura Fundației ROMPRES, București, 1998;

11. “Cumplitul joc de-a poezia” (poezie), Editura Scriptor, Galați, 1999;

12. “Iarnă cu ștrengari” (poezie pentru copii), Editura Arionda, Galați, 2000;

13. “Vânătoare de umbre” (poezie), Editura Scorpion, Galați, 2002;

14. “Trupul meu de poezie” (poezie), Editura Sinteze, Galați, 2005;

15. „Taifas la Șapteape” (proză), Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2006;

16. „Liber la iubire și vis” (poezie), Editura Sinteze, Galați, 2008;

17. „Răstimpul iubirii” (poezie), Editura Universitară Danubius, Galați, 2010;

18. „Aleargă cu mine” (poezie), Editura PAX Aura Mundi, Galați, 2011;

19. „Parmi les mots en errance” (poezie), Editura Le Brontosaure, Paris, Franța, 2012 (în traducerea prof.univ.dr. Constantin Frosin);

20.  „Ne pleacă poveștile din aripi” (antologie de versuri), Colecția Opera Omnia, Poezie Contemporană, Editură TIPOMOLDOVA, Iași, 2012;

21.  „Incompatibila noapte” (poezie), Editura Axis libri, Galați, 2013;

22.  „Carte cu ștrengari” (poezie pentru copii), Ediție bilingvă, versiunea în limba franceză de prof.univ.dr. Constantin Frosin, Editura Zigotto, Galați, 2013;

23.  „Interogație finită” (poezie), Editura Zigotto, Galați, 2014;

24.  „Nedumeriri concentrice” (poezie), Editura eLiteratura, București, 2014;

25.  „Planetă liberă și sumbră” (poezie), Editura InfoRapArt, Galați, 2016;

26. „Cântecul luminii”, poezie, Editura LUCAS, Brăila, 2018; 

27. „Iar tu stai blând și drept”, antologie de poezie cu accente religioase, Editura Universitară Danubius, Galați, 2018; 

28. „Eterna mirare/Vecinoe udivlenie”. In limba rusă de Virginia Chiriac, Editura Lucas, Brăila, 2019.

29. „Impulsurile ierbii”, poezie, colecția poezie contemporană, cu o prefață de Ioan HOLBAN, Editura TIPOMOLDOVA, Iași, 2020.

30. „Memoria luminii”, poezii alese, Editura TIMPUL, Iași, 2021.

31. „Plecările mele, Мои отправления”; Editura Universitară „Danubius”, 2021, versiunea în limba rusă de Virginia Chiriac.

LUCRĂRI  ȘTIINȚIFICE

I. Cărți:
      
1. Păunescu, Coriolan, Comunicare–Relații Publice, Editura Arionda, Galați, 2000, ISBN 973-99515-7-0, 180 pagini;

2. Păunescu, Coriolan: Păunescu, Oana Maria, Managementul firmei, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2001, ISBN 973-85101-0-A (primul autor – 200 de pagini; al doilea autor 50 de pagini);

3. Păunescu, Coriolan, Elemente de Marketing, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2002 (acreditată), ISBN 973-85587-0-0, 200 de pagini;

4. Păunescu, Coriolan, Păunescu Oana Maria, Introducere în teoria inflației și sistemelor monetare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați 2003 (acreditată), ISBN 973-8409-18-7 (primul autor 110 pagini, al doilea autor 50 pagini);

5. Păunescu, Coriolan, Comunicare și negociere economică, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2003 (acreditată), ISBN 973-8409-20-9, 217 pagini;

6. Păunescu, Coriolan, Merceologia produselor alimentare, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2006 (acreditată), ISBN 973-8409-85-3, 978-973-8409-85-9, 199 pagini;

7. Păunescu, Coriolan, Ioan, Cătălin-Angelo, Turtureanu, Anca-Gabriela, Managementul actual, de la teorie la modelare matematică, Editura Sinteze, 2005, ISBN 973-7772-41-5, 377 de pagini (primul autor, 202 pagini);

8. Păunescu, Coriolan, Ioan Cătălin-Angelo, Turtureanu, Anca-Gabriela, Elemente fundamentale de marketing, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005, 242 pagini din care primul autor 151 pagini, ISBN 973-30-1186-X (acreditată);

9. Păunescu, Coriolan, Corespondență economică, Editura Fundației Academice Danubius (acreditată), Galați, 2006, ISBN 973-8409-90-XI; 978-973-8409-90-3, 175 pagini;

10. Păunescu, Coriolan, Păunescu, Oana-Maria, Managementul firmei (ediția a doua revizuită și adăugită), Editura Fundației Academice Danubius, 2006 (acreditată), 270 pagini, din care primul autor 220 pagini;

11. Păunescu, Coriolan, Comunicare și negociere economică, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2006, (ediția a doua revizuită), ISBN 973-8409-62-4, 210 pagini;

12. Păunescu, Coriolan, Relații Publice I, Editura Sinteze, Galați, ISBN 973-7772-15-6; ISBN vol I 973-7772-16-4, 174 pagini,

13. Păunescu, Coriolan, Relații Publice II, Editura Sinteze , Galați, 2005, ISBN general 973-7772-15-6, ISBN vol II 973-7772-23-7, 174 pagini;

14. Păunescu, Coriolan, Relații Publice I, Editura Fundației Academice Danubius, Galați, 2007, ediție revăzută și adăugită, acreditată, ISBN(10) 973-1746-11-0; ISBN (13) 978-973-1746-11-1; ISBN general (10) 973-1746-19-6, ISBN general (13) 978-973-1746-19-7, 225 pagini;

15. Păunescu, Coriolan, Relații Publice II, Editura Fundației Academice Danubius(acreditată), 2007 ediție revizuită și adăugită, ISBN (10) 973-1746-19-6, ISBN (13) 978-973-1746-19-7, ISBN general (10) 973-1746-19-6, ISBN general (13) 978-973-1746-19-7, 226 pagini;

16. Păunescu,Coriolan; Păunescu,Oana-Maria, Introducere în merceologia generală, ISBN 978-973-1724-73-7, Editura Zigotto, Galați, 2008 ;

17. Păunescu. Coriolan, Elemente de tehnologie hotelieră și de restaurant, ISBN: ISBN-606-533-000-9, Editura Universitară Danubius, Galați, 2009;

18. Păunescu, Coriolan; Păunescu, Oana Maria, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, ISBN 978-606-533-124-2, Editura Universitară Danubius, Galați, 2010;

19. Păunescu, Coriolan; Păunescu, Oana Maria, Tehnica negocierii în afaceri, ISBN 978-606-533-111-2, Editura Universitară Danubius, Galați, 2010;

20. Păunescu, Coriolan, Tehnica negocierii în afaceri, suport de curs destinat studenților ID, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, 2009;

21. Păunescu, Coriolan, Monografia Exploatației Agricole Familiale din județul Galați, Editura Universitară DANUBIUS Galați, 2009; ISBN 978-973-1746-99-9; pagini: 230

22. Păunescu, Coriolan, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, suport de curs destinat studenților ID, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, 2009:

22. Păunescu, Coriolan; Păunescu, Oana Maria, Tehnica negocierii în afaceri, Editura Universitară DANUBIUS Galați, 2010, ISBN 978-606-533-111-2;

23. Păunescu, Coriolan; Păunescu, Oana Maria, Mărfuri alimentare și securitatea consumatorului, Editura Universitară Danubius, Galați, 2010; ISBN 978-606-533-124-2;

24. Păunescu, Coriolan, Promovarea evenimentului public,  Editura Universitară Danubius, Galați, 2014, ISBN 978-606-533-332-1.

II. Alte  lucrări editoriale:

1. Păunescu, Coriolan,dicționarul Protagonioști ai vieții publice, vol.1,colectiv de autori (colaborator la paginile care reflectă viața și activitatea politicienilor din Județul Galați, cu nume de familie  de la A-F), Editura Agenției Naționale de Presă ROMPRES, București, 1994;

2. Păunescu, Coriolan, dicționarul Protagoniști ai vieții publice, vol.2, colectiv de autori(colaborator la paginile care reflectă viața și activitatea politicienilor din Județul Galați, cu nume de familie de la G-O), Editura Agenției Naționale de Presă ROMPRES, București, 1995;

3. Păunescu, Coriolan, dicționarul Protagoniști ai vieții publice, vol.3, colectiv de autori (colaborator la paginile care reflectă viața și activitatea politicienilor din Județul Galați, cu nume de familie de la P-Z), Editura Agenției Naționale de Presă ROMPRES, București, 1995.

III. Articole:

1. Păunescu, Coriolan, Ruralul interbelic – reeditat în parametrii socio-economici actuali, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicula I, Economie 2001;pag. 59-61;ISBN 973-85587-8-7;
2. Păunescu, Coriolan, Zone agricole în județul Galați, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicula I, Economie 2001; pag 65-67; ISBN 973-85587-8-7;
3.Drăghie, Lucia; Vasilescu, Nicolae; Păunescu, Coriolan, Aspecte privind dimensiunea optimă a exploatațiilor agricole, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicola I, Economie 2003; pag. 84-88, ISBN 973-85587-8-7;
1. Păunescu, Coriolan, Stadiul cercetărilor privind exploatațiile agricole familiale, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicola I, Economie, 2004; pag. 65-70, ISBN 973-85587-7-8;
2. Păunescu, Coriolan, Merceologia și legăturile ei multidiciplinare, Analele Universității Danubius, Galați, Fascicola I, Economie 2004, pag. 71-75; ISBN 973-85587-7-8;
3. Păunescu, Coriolan, Cadrul social-agricol și reforma în jud. Galați, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicola I, Economie, 2005; pag. 128-132; ISBN 973-85587-8-6;
4. Păunescu, Coriolan, Proprietatea funciară de-a lungul timpului, Analele Universității Danubius din Galați, Fascicola II, Drept 2005, pag. 103-108, ISBN 973-85587-8-7; 
5. Păunescu, Coriolan, Funcțiile mass-media în societatea actuală, EuroEconomica, Nr. 2, 2002; pag. 20-26, ISSN 1582-8859;
6. Păunescu, Coriolan, Formarea noilor structuri agricole, EuroEconomica, Nr. 3, 2002, pag. 61-65, ISSN 1582-8859;
7.  Păunescu, Coriolan, Evoluția structurii funciare în jud. Galați, EuroEconomica, Nr. 3, 2002; pag.66-67, ISSN 1582-8859;
8.  Vasilescu, Nicolae; Drăghia, Lucia; Păunescu, Coriolan, Forme de asociere și cooperare în agricultura țărilor din U.E., EuroEconomica, Nr. 4, 2003, pag.57-63; ISSN 1582-8859;
9. Vasilescu, Nicolae; Drăghia Lucia; Păunescu, Coriolan, Cu privire la conținutul și formele productivității muncii în agricultură, EuroEconomica, Nr. 5, 2003, pag. 79-87, ISSN 1582-8859 
10. Păunescu, Coriolan, Misiunile și funcțiile marketingului public local,  EuroEconomica, Nr. 6, 2003, pag.54-58; ISSN 1582-8859;
11. Păunescu, Coriolan,, Comunicarea în procesul de negociere, EuroEconomica, Nr. 6, 2003, pag.59-63; ISSN 1582-8859;
12. Drăghia, Lucia; Vasilescu, Nicolae; Păunescu, Coriolan, Probleme teoretice privind Cooperația Agricolă în România, înainte de primul război mondial, Euroeconomica, Nr. 6, 2003, pag. 68-71, ISSN 1582-8859;
13. Păunescu, Coriolan, Structura de proprietate a fondului funciar, EuroEconomica, Nr. 8, 2003, pag. 56-58, ISSN 1582-8859;
14. Păunescu, Coriolan, Din istoria agriculturii: formarea proprietății cooperatiste în jud. Galați, EuroEconomica, Nr. 9, 2004, pag. 49-56, ISSN 1582-8859;
15. Păunescu, Coriolan, Aspecte privind definirea exploatației familiale, EuroEconomica, Nr. 10, 2004, pag. 90-93, ISSN 1582-8859;
16. Păunescu, Coriolan, Stadiul cercetărilor privind exploatațiile agricole familiale I, EuroEconomica, Nr. 11, 2004, pag. 114-121, ISSN 1582-8859;
17. Păunescu, Coriolan, Stadiul cercetărilor privind exploatațiile agricole familiale II, EuroEconomica, Nr. 12, 2005, pag. 44-52, ISSN 1582-8859;
18. Păunescu, Coriolan, Direcții și măsuri de eficientizare a agriculturii jud. Galați,  EuroEconomica, Nr. 13, 2005, pag. 61-63, ISSN 1582-8859;
19. Păunescu, Coriolan, Aspecte privind populația jud. Galați, EuroEconomica, Nr. 14, 2005, pag. 64-66, ISSN 1582-8859;
20. Păunescu, Coriolan, Aspecte privind agricultura actuală a jud. Galați,  EuroEconomica, Nr. 15, 2005, pag. 64-67, ISSN 1582-8859;
21. Vasilescu, Nicolae; Drăghia, Lucia; Păunescu, Coriolan, Teorii privind asocierea și cooperarea în agricultură dupa Unirea Principatelor Romane, Danubius Universitas, anul I, Nr. 1, 2003;  pag. 21-22; ISSN 1583-4832;
22. Păunescu, Coriolan, Conceptul de comunicare, Danubius Universitas, anul I, Nr. 2, 2003; pag. 24-25 , ISSN 1583-4832;
23. Păunescu, Coriolan, „Victor-Romeo, Ionescu: Tratat de macroeconomie”, Danubius Universitas, anul I, Nr. 2, 2003, pag 7-8 ;ISSN 1583-4832;
24. Păunescu, Coriolan, „Constantin Frosin: Curs de Limba franceză pentru studenții facultății de comunicare”, Danubius Universitas, anul I, Nr.2 , 2003, pag. 13, ISSN 1583-4832;
25.  Păunescu, Coriolan, Din preistoria comunicării, Danubius Universitas, anul II, Nr. 5, 2004; pag. 11-12, ISSN 1583-4832;
26. Păunescu, Coriolan, Un profesor pentru adevăr și iubire (profil de dascăl), Danubius Universitas, anul II, Nr. 5, 2004; pag. 9-10, ISSN 1583-4832;
27. Păunescu, Coriolan, Exploatația agricolă familială, o noțiune controversată, Danubius Universitas, anul II, Nr. 6, 2004; pag.22-23, ISSN 1583-4832;
28. Păunescu, Coriolan, Psihologia mulțimii. Contextul de criză a comunicării, Danubius Universitas, anul II, Nr. 7, 2004, Pag. 5-6, ISSN 1583-4832;
29.  Păunescu, Coriolan, Association et cooperation dans l’agriculture de l’Union Europeene, Rev. Le droit international notre avenir, An I, Nr. 1, 2002; pag. 30-39;
30. Păunescu, Coriolan, Opinions relatives aux mass-medias, Rev. Le droit international notre avenir, Nr. 2, 2003, pag. 45-49;
31. Păunescu, Coriolan, Agricultură ecologică: nu se poate somnola la nesfârșit!, Viața Liberă, Galați, anul I, 20 ianuarie 1990; pag. 1;
32. Păunescu, Coriolan, Noi configurații economice la sate, Realitatea Românească, 20 noiembrie 1991, București;
33.  Păunescu, Coriolan, În economie,prioritar este profitul!, Realitatea Românească, 15 octombrie 1992, București;pag. 3;
34.  Păunescu, Coriolan, Pariul cu agricultura a fost pierdut!, Realitatea Românească, 29 octombrie 1992, București; pag. 2;
35.  Păunescu, Coriolan, Eficiența cercetării științifice, Vremea Nouă, anul VII, 30 decembrie 1974, Vaslui; pag. 
36.  Păunescu, Coriolan, Să ofer permanent soluții economice și funcționale, Viața Nouă, anul XLI, 30 ianuarie 1985, Galați;
37.  Păunescu, Coriolan, Cum se poate bloca economia națională, Jurnal Universitar, seria nouă, Nr. 25 (9), 1997, Galați;
38. Păunescu, Coriolan, Reforma-ca un semn de întrebare, Acțiunea, serie nouă, anul III, Nr. 500, 1993, Galați.
39. Păunescu, Coriolan,Teorii privind publicitatea, Dunărea de jos, Nr. 89, iulie 2009, Galați;
40. Păunescu, Coriolan, Conceptul și teoria negocierii, Acta Universitatis Danubius, Nr.1, Comunicatio, 2007, Galați;
41. Păunescu, Coriolan,Un dicționar incomplet nu aspiră la eternitate –marginalii la dicționarul scriitorilor din Radio, Scripta manent, de Titus Vâjeu, Acta Universitatis Danubius, Nr.1, Communicatio, 2007, Galați.
42. Păunescu, Coriolan, Intâile semne ale comunicării, ,Acta Universitatis Danubius, Nr.1, Communicatio, 2008, Galați;
43. Păunesc,u, Coriolan Din viață și din cărți: O lucrare ce ne pune pe gânduri ,Acta Universitatis Danubius, Nr.1, Communicatio, 2008, Galați;
44. Păunescu, Coriolan, Presa românească în timpul unirii, Buletinul Fundației Urechia, pagina 27 An.7, Nr.10, Serie nouă, noiembrie 2009, Galați;
45. Păunescu, Coriolan, Secvențe praxio-logice,2,Direcții ale analizei economice,coordonator: Valentin  SOROCEANU, Editura STEFAN LUPAȘCU, 2006, Iași;
46. Păunescu, Coriolan, Research in public relations, Acta Universitatis Danubius, Nr.1, OECONOMICA, Galați, 2oo6;
47. Paunescu, Coriolan, Carmen Gabriela Sârbu: Strategies of incresing the competitiveness base don costs analzsis, EuroEconomica, ISSUE 1(22), 2009. ISSN: 1582-8859, Galați, 2009:
48. Păunescu, Coriolan, Aspecte ale Istoriei Presei(I), rev. Dunărea de Jos, fondată în 1908, Serie Nouă, Nr.95, Galați, 2010 
49. Păunescu, Coriolan, Aspecte ale Istoriei Presei(II). Dunărea de jos,  fondată în 1908, Serie nouă, Nr. 96, Galați, 2010:
50. Păunescu, Coriolan, Aspecte ale Istoriei Presei(III), rev.Dunărea de jos, fondată în anul 1908, Serie Nouă, Nr.97, Galați, 2010;
51. Păunescu,  Coriolan, Aspecte ale Istoriei Presei(IV), rev.Dunărea de Jos, fondată în anul 1908, Serie Nouă, nr.98, Galați, 2010;
52. Păunescu, Coriolan, Le livre-acte de culture et patriotisme, dans LE COURRIER INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHILIE,  revue trimestrielle, nr. 20, 2*, 2010, ISSN: 1841 – 1452;
53. Păunescu, Coriolan, Dunărea de Jos,  fondată în anul 1908, nr.101, Cartea ca un necesar act de cultură (*IN CALEA VANTURILOR de Constantin CLISU, Printed by MCCallum Printing Group  Inc.,2005), rev. Dunarea de jos, pg. 20 iulie, Galati, 2010.

Note

Legături externe
 http://coripaunescu.blogspot.com/

Scriitori români